Taken hace referencia a:

Taken, película del año 2008 protagonizada por Liam Neeson y Famke Janssen; o
Taken, serie de televisión producida por Steven Spielberg.